Терамо — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Терамо — провінція в Італії, у регіоні Абруццо.